

Niemcy 
 Gablenz – dzielnica Chemnitz
 Gablenz – dzielnica Crimmitschau
 Gablenz – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Görlitz
 Gablenz – rzeka, dopływ Würschnitz

Osoby 
 Jerzy Gablenz – polski muzyk
 Ludwig Karl Wilhelm von Gablenz – austriacki generał

Inne 
 Gablenz – ród